Esistono più comuni francesi con questo nome

Désertines – Allier
Désertines – Mayenne